Фласса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 90 км на північ від Марселя, 38 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 397,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки

Посилання 

 Флассан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Флассан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Воклюз